Михаил Безчастнов:
 Безчастнов, Михаил Игоревич (род. 1951) — советский художник, режиссёр и сценарист, актёр, архитектор, поэт.
 Безчастнов, Михаил Фёдорович (?—1942) — главный городской инженер Одессы, первый городской архитектор советской Одессы.